Biflagellosporella är ett släkte av svampar. Biflagellosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biflagellosporella